Пазенко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Пазенко, Анатолий Фёдорович (1934—2008) — советский и украинский актёр, народный артист УССР.
 Пазенко, Егор Станиславович (род. 1972) — российский актёр.
 Пазенко, Станислав Фёдорович (род. 1942) — советский и российский актёр.
 Пазенко, Яков Афанасьевич (род. 1918) — советский партийный и государственный деятель Казахской ССР.